Hendrik Marsman – poeta olandese
 Margot Marsman – nuotatrice olandese
 Nick Marsman – calciatore olandese